2 miejscowości w Polsce:
 Lipienice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Jastrząb
 Lipienice – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice